La Reserva Laguna del Diablo es un área protegida situada dentro del ejido urbano de la ciudad de Ushuaia en el departamento homónimo, en la provincia de Tierra del Fuego, Argentina. Posee una superficie de  ha. correspondiente a la ecorregión de bosque andino patagónico. 

Se encuentra en la posición , exactamente sobre el lateral de la Ruta nacional 3, que adquiere el nombre de Av. Leandro N. Alem en el ámbito urbano de la ciudad de Ushuaia.

Se creó en el año 1991 mediante la ley n.º 487 con el objetivo de preservar de características naturales específicas y un ecosistema de turbera.
La administración y el control de esta reserva es responsabilidad de la Municipalidad de Ushuaia. 

En época invernal la laguna se congela en su totalidad, lo que permite la práctica del patinaje sobre hielo y otras actividades recreativas.

Si bien la laguna está rodeada por un bosque de lenga (Nothofagus pumilio), su principal interés radica en la práctica deportiva invernal.

Referencias 

Departamento Ushuaia
Áreas naturales protegidas de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur